qxa – codice ISO 639-3 della lingua quechua ancashina di Chiquián